Сапроново — название населённых пунктов в России:

 Сапроново — село в Мазановском районе Амурской области.
 Сапроново — деревня в Ленинском городском округе Московской области.
 Сапроново — село в Ступинском районе Московской области.
 Сапроново — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Сапроново — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Сапроново — деревня в Каменском районе Тульской области.

См. также 
 Сопроново